Данијел Леберн Главер (; 22. јул 1946) је амерички глумац и филмски редитељ.

Филмографија 

|-
| 1979. || Бекство из Алкатраза || -{Escape from Alcatraz}- || затвореник || 
|-
| 1981. || || -{Keeping On}- || Лестер || 
|-
| 1981. || || -{Chu Chu and the Philly Flash}- || Морган || 
|-
| 1982. || || -{Out}- || Џоџо/Роланд || 
|-
| 1983. || || -{The Face of Rage}- || Гари|| 
|-
| 1983. || || -{Memorial Day}- || Вили Монро || 
|-
| 1984. || || -{Iceman}- || Лумис || 
|-
| 1984. || || -{Places in the Heart}- || Моз || 
|-
| 1985. || || -{And the Children Shall Lead}- || Вилијам || 
|-
| 1985. || Сведок || -{Witness}- || детектив поручник Џејмс Макфи|| 
|-
| 1985. || || -{Silverado}- || Малачи „Мал“ Џонсон || 
|-
| 1985. || || -{The Color Purple}- || Алберт || 
|-
| 1987. || || -{Shelley Duvall Presents: American Tall Tales and Legends: John Henry}- || Џон Хенри || 
|-
| 1987. || || -{Place at the Table}- || - || 
|-
| 1987. || Смртоносно оружје || -{Lethal Weapon}- || наредник Роџер Мерто || 
|-
| 1987. || Мандела || -{Mandela}- || Нелсон Мандела || 
|-
| 1988. || Слепи миш 21 || -{Bat*21}- || капетан Кларк || 
|-
| 1989. || || -{A Raisin in the Sun}- || Волтер Ли Јангер || 
|-
| 1989. || || -{Dead Man Out}- || Алекс || 
|-
| 1989. || Смртоносно оружје 2 || -{Lethal Weapon 2}- || наредник Роџер Мерто || 
|-
| 1990. || || -{To Sleep with Anger}- || Хари || 
|-
| 1990. || Предатор 2 || -{Predator 2}- || поручник Мајк Хариган|| 
|-
| 1991. || || -{Flight of the Intruder}- || заповедник Франк Кампарели || 
|-
| 1991. || || -{A Rage in Harlem}- || -{Easy Money}- || 
|-
| 1991. || || -{Pure Luck}- || RРејмонд Кампанела|| 
|-
| 1991. || Велики кањон || -{Grand Canyon}- || Сајмон || 
|-
| 1992. || || -{The Talking Eggs}- || приповедач || 
|-
| 1992. || Смртоносно оружје 3 || -{Lethal Weapon 3}- || Роџер Мерто || 
|-
| 1993. || || -{The Saint of Fort Washington}- || Џери || 
|-
| 1993. || || -{Bopha!}- || -{Micah Mangena}- || 
|-
| 1994. || || -{Kidnapped}- || - || 
|-
| 1994. || || -{Angels in the Outfield}- || Џорџ Нокс || 
|-
| 1995. || Операција Дамбо || -{Operation Dumbo Drop}- || капетан Сем Кејхил|| 
|-
| 1996. || || -{America's Dream}- || Сајлас || 
|-
| 1997. || || -{Gone Fishin'}- || Гас Грин || 
|-
| 1997. || || -{Switchback}- || Боб Гудал || 
|-
| 1997. || Буфало војници || -{Buffalo Soldiers}- || наредник Вошингтон Вајат|| 
|-
| 1998. || Смртоносно оружје 4 || -{Lethal Weapon 4}- || Роџер Мерто || 
|-
| 1998. || || -{How Stella Got Her Groove Back}- || - || 
|-
| 1998. || Мравци || -{Antz}- || Барбатус || 
|-
| 1998. || || -{Beloved}- || Пол Д. Гарнер || 
|-
| 1998. || Принц Египта || -{The Prince of Egypt}- || Џетро || 
|-
| 1999. || || -{The Monster}- || Хенри Џонсон || 
|-
| 2000. || || -{Freedom Song}- || Вил Вокер || 
|-
| 2000. || || -{Bàttu}- || - || 
|-
| 2000. || || -{Boesman and Lena}- || -{Boesman}- || 
|-
| 2001. || || -{3 A.M.}- || Чарлс „Херши“ Рајли || 
|-
| 2001. || || -{The Royal Tenenbaums}- || Хенри Шерман || 
|-
| 2003. || || -{Good Fences}- || Том Спадер || 
|-
| 2004. ||Слагалица страве || -{Saw}- || детектив Дејвид Тап || 
|-
| 2004. || || -{The Cookout}- || судија Кроли|| 
|-
| 2004. || || -{Earthsea}- || -{Ogion}- || 
|-
| 2005. || || -{P.N.O.K.}- || пуковник Велдон || 
|-
| 2005. || || -{The Exonerated}- || Дејвид || 
|-
| 2005. || || -{Manderlay}- || Вилхелм || 
|-
| 2005. || || -{Missing in America}- || Џејк || 
|-
| 2006. || || -{The Shaggy Dog}- || Кен Холистер || 
|-
| 2003. || || -{The Law and Mr. Lee}- || Хенри Ли || 
|-
| 2006. || || -{Barnyard}- || Мајлс || 
|-
| 2006. || || -{Nujoma: Where Others Wavered}- || - || 
|-
| 2006. || Девојке из снова ||  -{Dreamgirls}- || Марти Медисон || 
|-
| 2007. || На нишану ||  -{Shooter}- || пуковник Ајзак Џонсон || 
|-
| 2008. || Слепило ||  -{Blindness}- ||човек са црном повезом || 
|-
| 2016. || Декица пуштен са ланца || -{Dirty Grandpa}- || „Стинки” || 
|-
| 2019. || Џуманџи: Следећи ниво ||-{Jumanji: The Next Level}-||Мајло Вокер||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1946.
Људи из Сан Франциска
Амерички глумци
Амерички редитељи
Људи са епилепсијом
Добитници хуманитарне награде Џин Хершолт